Сарни́цький — українське і польське () прізвище.

 Сарницький Климент Кароль (1832—1909) — український греко-католицький діяч, священик-василіянин, професор біблійних наук Львівського Університету, двічі його ректор (1880—1881 і 1889—1890).
 Станіслав Сарницький (1532—1597) — польський придворний історик, публіцист, географ, кальвініст.

Українські прізвища
Польські прізвища